Waldportier beschreibt folgende Schmetterlingsarten:

 Blauäugiger Waldportier
 Großer Waldportier
 Kleiner Waldportier
 Südlicher Waldportier
 Weißer Waldportier